Kida steht für:

 (5140) Kida, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Kida, Figur im Film Atlantis – Die Rückkehr

Kida ist der Familienname folgender Personen:

 Hinata Kida (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Kinjirō Kida (1893–1962), japanischer Maler 
 Masao Kida (* 1968), japanischen Baseballspieler
 Mayu Kida (* 1982), japanische Sprinterin
 Kida Minoru (1895–1975), japanischer Schriftsteller
 Ryōma Kida (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Takuya Kida (* 1994), japanischer Fußballspieler